Список армянских имён — список личных имён армян;
 Армянское имя — общие сведения об армянских именах.